Bahnhof Aue ist die Kurzbezeichnung der folgenden beiden Bahnhöfe:

Bahnhof Aue (Sachs) in Sachsen
Bahnhof Eschweiler-Aue in Nordrhein-Westfalen